A competição de simples masculino na classe 3 do tênis de mesa nos Jogos Paralímpicos de Verão de 2012 foi disputada entre os dias 30 de agosto e 2 de setembro no Complexo ExCel, em Londres.

Resultados

Primeira fase

Grupo A

{|
|-
|

|

|
<table class="wikitable">{{flagIPCathlete2|Feng Panfeng|CHN|Verão de 2012}}
</td> 11 11 11  </tr> 4 5 6  
</table>
|}

Grupo B

Grupo C

Grupo D

Grupo E

Grupo F

Grupo G

Grupo H

Fase eliminatória
{{8TeamBracket-Tennis5-with third
| RD1=Quartas de final
| RD2=Semifinais
| RD3=Final
| 3rd=Disputa pelo bronze
| team-width=200
| score-width=15

| RD1-seed1=A
| RD1-team1=
| RD1-score4-1=11| RD1-score4-2=11| RD1-score4-3=7
| RD1-score4-4=11| RD1-score4-5=

| RD1-seed5=C
| RD1-team5=
| RD1-score5-1=12| RD1-score5-2=11'''
| RD1-score5-3=7
| RD1-score5-4=9
| RD1-score5-5=9
| RD1-seed6=F
| RD1-team6={{flagIPCathlete2|Zlatko Kesler|SRB|Verão de 2012}}
| RD1-score6-1=10
| RD1-score6-2=8
| RD1-score6-3=11| RD1-score6-4=11| RD1-score6-5=11| RD1-seed7=G
| RD1-team7=
| RD1-score7-1=9
| RD1-score7-2=2
| RD1-score7-3=11'''
| RD1-score7-4=11
| RD1-score7-5=
| RD1-seed8=B
| RD1-team8={{flagIPCathlete2|Thomas Schmidberger|GER|Verão de 2012}}
| RD1-score8-1=11| RD1-score8-2=11| RD1-score8-3=7
| RD1-score8-4=13'''
| RD1-score8-5=

| RD2-seed1=A
| RD2-team1={{flagIPCathlete2|Feng Panfeng|CHN|Verão de 2012}}
| RD2-score1-1=11| RD2-score1-2=11| RD2-score1-3=14'''
| RD2-score1-4=
| RD2-score1-5=
| RD2-seed2=D
| RD2-team2=
| RD2-score2-1=8
| RD2-score2-2=5
| RD2-score2-3=12
| RD2-score2-4=
| RD2-score2-5=

| RD2-seed3=F
| RD2-team3={{flagIPCathlete2|Zlatko Kesler|SRB|Verão de 2012}}
| RD2-score3-1=11| RD2-score3-2=11| RD2-score3-3=11'''
| RD2-score3-4=
| RD2-score3-5=
| RD2-seed4=B
| RD2-team4=
| RD2-score4-1=6
| RD2-score4-2=9
| RD2-score4-3=9
| RD2-score4-4=
| RD2-score4-5=

| RD3-seed1=A
| RD3-team1={{flagIPCathlete2|Feng Panfeng|CHN|Verão de 2012}}
| RD3-score1-1=14| RD3-score1-2=11| RD3-score1-3=11| RD3-score1-4=
| RD3-score1-5=
| RD3-seed2=F
| RD3-team2=
| RD3-score2-1=12
| RD3-score2-2=6
| RD3-score2-3=8
| RD3-score2-4=
| RD3-score2-5=

| 3rd-seed1=D
| 3rd-team1=
| 3rd-score1-1=11'''
| 3rd-score1-2=7
| 3rd-score1-3=10
| 3rd-score1-4=13
| 3rd-score1-5=
| 3rd-seed2=B
| 3rd-team2=

Ligações externas
 

Eventos do tênis de mesa nos Jogos Paralímpicos de Verão de 2012